200 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 6 grudnia.

Złoty medal zdobył Chińczyk Wang Shun, uzyskawszy czas 1:51,74. Srebro wywalczył reprezentant Niemiec Philip Heintz (1:52,07). Brązowy medal otrzymał Daiya Seto z Japonii (1:52,89).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 12:59 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 19:59 czasu lokalnego.

Przypisy 

M